Натуральне число 698
 698 рік до нашої ери
 698 рік нашої ери